Шарль Аллюо (; 4 мая 1861, Лимож — 12 декабря 1949, Крозан) — французский энтомолог. Президент Энтомологического общества Франции в 1899 и 1914 годах и Зоологического общества Франции в 1909 году.

Биография 
Родился в Лиможе 4 мая 1961 в семье владельца фарфоровой фабрики Амадея Аллюо. В 1882 году женился на Жанне Гиймо. В 1885 году стал членом Энтомологического общества Франции. В 1893 году поселяется в Париже. В 1897 году сын Жан погиб в возрасте 14 лет в результате несчастного случая, во время игры с револьвером. После смерти жены в 1928 году Аллюо переезжает в Крозан. В 1935 году стал офицером Ордена Почетного легиона. Умер 12 декабря 1949 года в Крозане.

Научная деятельность 
Специалист по систематике жесткокрылых. С 1883 по 1938 годы Аллюо совершил 24 экспедиционных выездов в Африку и острова Атлантического (Канарские острова) и Индийского океанов (Коморские острова, Маскаренские острова, Сейшельские Острова, Реюньон, Мадагаскар), в ходе которых собрал большую энтомологическую коллекцию. В 1899 и 1914 годах избирался президентом Энтомологического общества Франции, в 1902 и 1903 годах был секретарём общества. Был избран почётным членом в 1923 году. В 1909 году был президентом Зоологического общества Франции, с 1926 года стал почётным президентом. Основал музей естественной истории в Лиможе.

Публикации 
Автор 165 публикаций.

Примечания

Литература 
 
 
 

Энтомологи XIX века
Энтомологи XX века
Энтомологи Франции
Колеоптерологи
Президенты Энтомологического общества Франции
Президенты Зоологического общества Франции
Энтомологи по алфавиту